
Rádio Diário ou Diário FM é um nome comum de várias estações de rádio existentes em países de língua portuguesa.

 Rádio Diário (Carazinho) — emissora de rádio instalada em Carazinho, Rio Grande do Sul
 Rádio Diário (Manaus) — extinta emissora de rádio instalada em Manaus, Amazonas
 Diário FM (Passo Fundo) — emissora de rádio instalada em Passo Fundo, Rio Grande do Sul
 O Diário FM — extinta emissora de rádio instalada em Barretos, São Paulo
 Mix FM Campos — emissora de rádio instalada em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, anteriormente Diário FM

Diário